Платинатримагний — бинарное неорганическое соединение
платины и магния
с формулой MgPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ :

Физические свойства 
Платинатримагний образует кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mmc,
параметры ячейки a = 0,4577 нм, c = 0,8322 нм, Z = 2,
структура типа арсенида тринатрия NaAs
.

При проведении реакции под повышенным давлением получены кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6cm,
параметры ячейки a = 0,79103 нм, c = 0,83223 нм, Z = 6,
структура типа фосфида тримеди CuP
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1130 °C.

Примечания 

Соединения магния
Соединения платины
Интерметаллиды